

Arts du spectacle 
 Sketch, une courte représentation humoristique.

Logiciels 
 Sketch (logiciel), un logiciel de création graphique vectorielle.
 Sketch, ancien nom de Skencil, un logiciel libre de dessin vectoriel.
 iSketch, un jeu de dessin sur Internet.
 SketchUp, un logiciel de modélisation 3D.

Musique 
 Katie Sketch, membre du groupe de rock canadien The Organ.

Littérature 
 Poetical Sketches, recueil de poèmes et de pièces en prose de William Blake.

Personnage de fiction 
 Sketch, surnom de Lucy, un personnage fictif de la série télévisée Skins interprétée par Aimee-Ffion Edwards.

Périodiques 
 Daily Sketch, ancien journal papier britannique national en tabloïd.
 The Sketch, ancienne revue britannique illustrée.

Homonymie de titre